Ратушний, Ратушна — українське прізвище, що утворене від назви професії, заняття колишнього міського начальства.

 Чоловіки
 Ратушний Георгій Вадимович (21 серпня 1937, Одеса) — інженер-будівельник, лауреат Шевченківської премії.
 Ратушний Микола Тимофійович (1906—1958) — український радянський діяч НКВС-МВС, генерал-майр держбезпеки.
 Ратушний Михайло Ярославович (* 18 серпня 1962, с. Чернихівці, Збаразького району, Тернопільської області.) — український політик, громадський діяч.
 Ратушний Роман Тарасович (5 липня 1997, Київ — 9 червня 2022, Ізюмський район) — громадський активіст, відомий боротьбою за збереження Протасового Яру в Києві, учасник російсько-української війни.
 Ратушний Роман Ярославович (* 3 лютого 1960, Львів) — український журналіст та фотохудожник.

 Жінки
 Ратушна Лариса Степанівна, відома також як Ляля Ратушна (* 9 січня 1921, Тиврів — † 19 березня 1944, Вінниця) — українська радянська підпільниця, у роки Другої Світової війни учасниця Вінницького підпілля, Герой Радянського Союзу (посмертно), почесна громадянка Вінниці.
Українські прізвища